A 2019-es PDC-dartsvilágbajnokság (2019 William Hill World Darts Championship) 2018. december 13-a és 2019. január 1-je között került megrendezésre a londoni Alexandra Palace-ban. Ez volt a 26. PDC-dartsvilágbajnokság melyet a PDC rendezett, miután 1994-től különvált a BDO szervezettől.

Újítás volt, hogy az indulók számát 72-ről 96-ra emelték, valamint a világranglista legjobb 32 helyezettje csak a második körben kezdte meg a vb-t. Emellett két női játékos is részt vehetett a világbajnokságon.

Résztvevők

Order of Merit világranglistaMásodik kör (kiemeltek)
  Michael van Gerwen (Világbajnok)
  Rob Cross (Negyedik kör)
  Peter Wright (Második kör)
  Gary Anderson (Elődöntő)
  Daryl Gurney (Harmadik kör)
  Gerwyn Price (Második kör)
  Mensur Suljović (Második kör)
  Simon Whitlock (Második kör)
  James Wade (Negyedik kör)
  Michael Smith (Döntő)
  Ian White (Második kör)
  Dave Chisnall (Negyeddöntő)
  Darren Webster (Második kör)
  Joe Cullen (Második kör)
  Jonny Clayton (Második kör)
  Adrian Lewis (Negyedik kör)
  Raymond van Barneveld (Második kör)
  Stephen Bunting (Második kör)
  Mervyn King (Harmadik kör)
  Steve Beaton (Második kör)
  Kim Huybrechts (Harmadik kör)
  Steve West (Harmadik kör)
  John Henderson (Harmadik kör)
  Jelle Klaasen (Második kör)
  Alan Norris (Harmadik kör)
  James Wilson (Második kör)
  Kyle Anderson (Harmadik kör)
  Jamie Lewis (Negyedik kör)
  Jermaine Wattimena (Harmadik kör)
  Benito van de Pas (Negyedik kör)
  Cristo Reyes (Harmadik kör)
  Max Hopp (Harmadik kör)

Pro Tour ranglistaElső kör
  Danny Noppert (Második kör)
  Krzysztof Ratajski (Első kör)
  Ricky Evans (Első kör)
  Jeffrey de Zwaan (Második kör)
  Steve Lennon (Második kör)
  Chris Dobey (Negyedik kör)
  Martin Schindler (Első kör)
  Josh Payne (Második kör)
  Gabriel Clemens (Második kör)
  Ryan Joyce (Negyeddöntő)
  Richard North (Második kör)
  Keegan Brown (Harmadik kör)
  Mickey Mansell (Első kör)
  Robert Thornton (Első kör)
  Jan Dekker (Második kör)
  Nathan Aspinall (Elődöntő)
  Ron Meulenkamp (Második kör)
  Brendan Dolan (Negyeddöntő)
  William O’Connor (Harmadik kör)
  Vincent van der Voort (Harmadik kör)
  Michael Barnard (Második kör)
  Toni Alcinas (Harmadik kör)
  Paul Nicholson (Első kör)
  Simon Stevenson (Első kör)
  Luke Humphries (Negyeddöntő)
  Jeffrey de Graaf (Első kör)
  Dimitri Van den Bergh (Harmadik kör)
  Alan Tabern (Második kör)
  Wayne Jones (Első kör)
  Ross Smith (Második kör)
  Ryan Searle (Negyedik kör)
  Matthew Edgar (Első kör)

Nemzetközi kvalifikáción kijutottak listájaElső kör
  Aszada Szeigo (Második kör)
  Lisa Ashton (Első kör)
  James Bailey (Első kör)
  Kevin Burness (Második kör)
  Stephen Burton (Első kör)
  José de Sousa (Első kör)
  Anasztaszija Dobromiszlova (Első kör)
  Ted Evetts (Második kör)
  Cody Harris (Második kör)
  Adam Hunt (Első kör)
  Lourence Ilagan (Első kör)
  Aden Kirk (Első kör)
  Borisz Kolcov (Első kör)
  Nitin Kumar (Első kör)
  Darius Labanauskas (Harmadik kör)
  Royden Lam (Első kör)
  Daniel Larsson (Második kör)
  Paul Lim (Első kör)
  Jüancsün Liu (Első kör)
  Jim Long (Második kör)
  Noel Malicdem (Második kör)
  Robert Marijanović (Első kör)
  Yordi Meeuwisse (Első kör)
  Geert Nentjes (Első kör)
  Devon Petersen (Negyedik kör)
  Diogo Portela (Első kör)
  Chuck Puleo (Első kör)
  Rowby-John Rodriguez (Második kör)
  Craig Ross (Első kör)
  Karel Sedláček (Első kör)
  Jeff Smith (Első kör)
  Raymond Smith (Első kör)

Díjazás
A torna teljes díjazása 2 500 000 angol font, amely 700 000-rel több mint az előző évben. A vb győztes 500 000 fontot kap, 100 000-rel többet mint 2018-ban.

Ágrajz

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Döntő

Résztvevők országonként

Közvetítés

Jegyzetek

További információk
PDC hivatalos weboldala

Sportversenyek
Darts
dartsvilágbajnokság
dartsvilágbajnokság